

Letteratura 
 David Copperfield – celebre romanzo di Charles Dickens.
 David Copperfield –  protagonista dell'omonimo romanzo dickensiano.

Cinema 
 David Copperfield – film del 1911 diretto da Theodore Marston 
 David Copperfield – film del 1913 diretto da Thomas Bentley
 David Copperfield – film del 1922 diretto da A. W. Sandberg
 Davide Copperfield – film del 1935 diretto da George Cukor 
 David Copperfield – film del 1999 diretto da Simon Curtis

Persone 
 David Copperfield – illusionista e showman statunitense

Televisione 
 David Copperfield – sceneggiato televisivo del 1965 diretto da Anton Giulio Majano 
 David Copperfield – miniserie televisiva del 1999 diretta da Simon Curtis 
 David Copperfield – film tv del 2000 diretto da Peter Medak 
 David Copperfield – miniserie televisiva del 2009 diretta da Ambrogio Lo Giudice